Cet article recense les élections qui se sont tenues pendant l'année 2010.

Calendrier

Janvier

Février 
  : Grèce, présidentielle (par le Parlement)
  : Costa Rica, présidentielle et législatives
  : Ukraine, présidentielle ()
  : Sao Tomé-et-Principe, législatives
  : Tadjikistan, législatives
  : Nauru, référendum

Mars 
  : Pays-Bas, municipales
  : Togo, présidentielle
  : Irak, législatives
 14- : France, régionales
  : Colombie, législatives
 14- : Italie, régionales

Avril 
  : Bolivie, régionales
  : Sri Lanka, législatives
 11- : Soudan, présidentielle et législatives
  : Nauru, législatives
  : Autriche, présidentielle
 11- : Hongrie, législatives

Mai 
  : Maurice, législatives
  : Royaume-Uni, législatives
  : Allemagne, régionale (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
  : Philippines, présidentielle, chambre des Représentants et sénatoriales (une moitié)
  : République dominicaine, sénatoriales, législatives et municipales
  : Afghanistan, législatives
  : Éthiopie, législatives
  : Haut-Karabagh, législatives
  : Suriname, législatives
 28- : République tchèque, législatives
  : Colombie, présidentielle,

Juin 
  : Pays-Bas, législatives
  : Slovaquie, législatives
  : Belgique, législatives
  : Nauru, législatives
  : Colombie, présidentielle ()
  : Pologne, présidentielle ()
  : Somaliland, présidentielle
  : Guinée, présidentielle ()
  : Burundi, présidentielle 
  : Allemagne, présidentielle

Juillet 
  : Pologne, présidentielle ()
  : Japon, Chambre des conseillers
  : Tuvalu, législatives
  : Suriname, présidentielle (par le Parlement)
  : Burundi, législatives
  : Burundi, sénatoriales (indirectes)

Août 
  : Rwanda, présidentielle
  : Australie, législatives

Septembre 
  : Tuvalu, législatives
  : Afghanistan, législatives
  : Suède, générales
  : Venezuela, législatives

Octobre 
  : Lettonie, législatives
  : Bosnie-Herzégovine, présidentielle et législatives
  : Hongrie, municipales
  : Brésil, présidentielle () et législatives
 15-16 et 22- : République tchèque, sénatoriales (un tiers)
 23- : Bahreïn, législatives
  : Côte d'Ivoire, présidentielle ()
  : Brésil, présidentielle ()
  : Tanzanie, présidentielle et législatives

Novembre 
  : États-Unis, Chambre des représentants et sénatoriales (un tiers : sénateurs de classe III)
  : Guinée, présidentielle ()
  : îles Cook, législatives
  : Burkina Faso, présidentielle
  : Tonga, législatives
  : Côte d'Ivoire, présidentielle ()
  : Égypte, législatives ()
  : Espagne, Catalogne, parlementaires
  : Haïti, législatives, présidentielle ()
  : Moldavie, législatives

Décembre 

  : Égypte, législatives ()
  : Transnistrie, législatives
  : Kosovo, législatives
  : Biélorussie, présidentielle

Articles connexes 
 Élection

Références 

2010